Яков (Ян) Рувимович (Романович) Вилькин (, 5 января 1932, Витебск, БССР — 22 октября 1997, Минск, Белоруссия) — советский и белорусский писатель, этнограф, педагог. Кандидат исторических наук (1971), профессор (1991). Заслуженный тренер Белоруссии (1991).

Биография 

Родился в Витебске. Окончил Витебский техникум.

Жил в Минске.

Окончил Минское художественное училище (1950), Белорусский институт физической культуры и спорта (1956). В 1961—1997 годах преподавал в Академии физического воспитания и спорта.

В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию: «Белорусские народные игры второй половины XIX ― начала XX в.».

Собирал, исследовал и классифицировал белорусские народные игры. Автор фантастических повестей, учебников по физической культуре, справочников по истории физкультурного движения в Белоруссии.

Литературное творчество 

Советским любителям фантастики известен двумя вышедшими в 1960-е годы детскими повестями — «Необыкновенные приключения Геннадия Диогенова» (1963) и «История Лима Великолепного» (1965). В первой рассказывается, как мальчик на машине времени путешествует в разные эпохи, в том числе в коммунизм. Вторая — собрание новелл, рассказывающих историю драгоценного камня аквамарина — «Лима Великолепного» — и проводящих читателя через различные исторические эпохи, от времён первобытных охотников до наших дней.

Публикации

Примечания

Ссылки 
 
 
 Вількін, Якаў Раманавіч (кандыдат гістарычных навук; 1932—1997)

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели СССР
Писатели-фантасты Белоруссии
Писатели-фантасты СССР
Кандидаты исторических наук
Этнографы Белоруссии
Заслуженные тренеры Белорусской ССР
Выпускники Минского художественного училища